Карет — символ ASCII «^»
 Карет (юдаїзм) — небесна кара в юдаїзмі
 Карет — арабська монета